Бойковщина:

 Бойковщина — историко-этнографическая область на северных и южных склонах Карпат.
 Бойковщина — село в Драбовском районе Черкасской области Украины.